Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego (właśc. Niezależne Zrzeszenie Studentów Organizacji Uczelnianej Uniwersytetu Warszawskiego) – największa organizacja studencka na Uniwersytecie Warszawskim założona 22 września 1980 roku.

W latach 80. organizacja koncentrowała się na walce z reżimem komunistycznym. Od lat 90. zajmuje się tworzeniem projektów historycznych, charytatywnych, kulturalnych, filmowych, organizowaniem debat oraz reprezentowaniem środowiska studenckiego. W przeszłości działaczami NZS UW byli między innymi Krzysztof Kwiatkowski, Joanna Kluzik-Rostkowska, Mariusz Kamiński, Marcin Meller, Paweł Zalewski, Katarzyna Piekarska, Maciej Wąsik, Agnieszka Romaszewska, Paweł Lisicki, Piotr Zaremba, Marcin Chludziński, Joanna Lichocka, Andrzej Papierz, Piotr Skwieciński, Piotr Waglowski, Paweł Budrewicz czy Jarosław Gugała.

Początki Niezależnego Zrzeszenia Studentów

Powstanie NZS 
Niezależne Zrzeszenie Studentów powstało 22 września 1980 r., w związku z sierpniowymi wydarzeniami i strajkami robotniczymi, które były sprzeciwem wobec ówczesnego reżimu politycznego w Polsce. Jako swego rodzaju odpowiednik „Solidarności”, NZS skupiał młodych ludzi, którzy pragnęli utworzenia niezależnej od władz państwowych organizacji studenckiej, a także demokratyzacji życia akademickiego, przestrzegania podstawowych swobód politycznych w kraju, szanowania polskich tradycji niepodległościowych i patriotycznych.

Organizacja, obok typowych działań na rzecz studentów (związanych między innymi z postulatami reformy szkolnictwa wyższego), zajmowała się także wspieraniem „Solidarności” w wymiarze politycznym. W maju 1981 r. NZS we współpracy z „Solidarnością” zorganizował i przeprowadził w Warszawie marsze w obronie więzionych za przekonania. 29 października 1981 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbył się czterogodzinny strajk solidarnościowy.

Działalność NZS w stanie wojennym 
Po wprowadzeniu stanu wojennego NZS został zdelegalizowany, a wielu jego działaczy aresztowano. Organizacja działała jednak dalej w podziemiu. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w wydawaniu niezależnej prasy podziemnej, demonstracjach ulicznych oraz obchodach rocznic związanych ze środowiskiem akademickim.

W rocznicę wydarzeń Marca ‘68, w duchu idei walki o jawną działalność NZS, na terenie Uniwersytetu Warszawskiego odbył się wiec pod hasłem „NZS wraca”. Ujawniono wówczas Komitet Założycielski NZS UW oraz przedstawiono Deklarację Programową, a także wniosek o rejestrację Zrzeszenia. Jako sukces odnotowano zapisanie się do NZS 889 studentów.

Ponowna rejestracja organizacji 
23 maja 1989 r. Sąd Wojewódzki na rozprawie w Warszawie ponownie odrzucił wniosek o rejestrację NZS. Po wyjściu z sądu NZS urządził na ulicach stolicy manifestację, którą rozpędziła milicja. Wówczas na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczął się strajk okupacyjny.

22 września 1989 r. Sąd Najwyższy, po uchyleniu decyzji Sądu Wojewódzkiego, zarejestrował NZS, przyznając mu m.in. prawo do strajku. Stopniowo zmieniał się też profil działalności organizacji – inicjatywy polityczne zdecydowanie ograniczono na rzecz reprezentowania interesów studentów oraz realizowania przedsięwzięć kulturalno-rozrywkowych. NZS stał się tym samym organizacją o typowo studenckim charakterze.

Czasy współczesne 
Obecnie NZS UW działa głównie na rzecz promowania kultury, integrowania studentów i animowania ich życia na uczelni. W roku akademickim odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych, akcji charytatywnych, warsztatów edukacyjnych i spotkań ze znanymi osobami. Członkowie Niezależnego Zrzeszenia Studentów UW w ciągu roku wyjeżdżają też na dwa duże, najczęściej tematyczne, wyjazdy integracyjne, w czasie wakacji tradycją NZS UW są wyjazdy na żagle.

W 2018 roku, w ramach obchodów 10. rocznicy reaktywacji NZS na Uniwersytecie Warszawskim, odbyła się Gala 10-lecia w klubie Hybrydy z udziałem alumnów NZS i władz UW. Zorganizowano również uroczysty Zarząd Otwarty, na który zaproszono osoby odpowiedzialne za ponowne powołanie organizacji do życia w 2008 roku.

W 2020 roku z powodu wybuchu pandemii COVID-19, wszelkie działania NZS UW zostały tymczasowo przeniesione na tryb online. Rozmowy z osobistościami ze świata kultury, polityki i nauki, transmitowane na fanpage'u organizacji na Facebooku, zyskiwały zasięgi nawet do 3 mln odbiorców.

Działalność historyczna 
Niezależne Zrzeszenie Studentów UW prowadzi działalność mającą na celu upamiętnianie ważnych wydarzeń z historii Polski, w szczególności dotyczących walki z reżimem komunistycznym. Co roku organizowane są obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, w ramach których w 2013 roku na Kampusie Centralnym Uniwersytetu Warszawskiego przygotowano inscenizacje historyczne, w centrum miasta zaprezentowano transporter opancerzony, a także zorganizowano koncert pieśni patriotycznych.

Bardzo ważnym aspektem aktywności studenckiej w NZS UW są wydarzenia związane z upamiętnianiem Żołnierzy Wyklętych. W ramach corocznych akcji członkowie organizacji przygotowują seminaria na Uniwersytecie Warszawskim, których uczestnikami byli m.in. prof. Jan Żaryn, Tadeusz M. Płużański, mjr Waldermar Nowakowski oraz członkowie rodzin Żołnierzy Wyklętych. Ponadto w ramach obchodów Roku Żołnierzy Wyklętych w 2014 roku zorganizowano, wraz ze Stowarzyszeniem Koliber, Marsz oraz Piknik Rotmistrza Pileckiego.

W NZS UW działa oddzielna Sekcja Historyczna, która w ciekawy i przystępny sposób przybliża studentom zagadnienia związane z historią kraju i świata. W ramach jej działalności zorganizowano m.in. spotkania z Bogusławem Wołoszańskim lub Wandą Traczyk-Stawską, byłą żołnierką Armii Krajowej i uczestniczką powstania warszawskiego. Z okazji Dnia Kobiet co roku odbywa się akcja „Kwiaty dla „Inki” z NZS UW”.

W 2020 roku, z okazji 40-lecia organizacji, rozpoczęto przygotowania do zakopania kapsuły czasu na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Inicjatywą, którą organizacja realizuje cyklicznie (dwa razy w roku), jest Paczka dla Polskiego Kombatanta na Kresach. Studenci zaangażowani w akcję zbierają dary dla kombatantów ze Wschodu. Następnie, w okolicach Bożego Narodzenia i Wielkanocy, gotowe paczki przewożone są na dawne Kresy Wschodnie. Akcja odbywa się we współpracy ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen.

Działalność charytatywna 
Jednym z podstawowych aspektów działalności Niezależnego Zrzeszenia Studentów UW jest działalność charytatywna. W całym kraju realizowany jest projekt Wampiriada. Jest to akcja honorowego krwiodawstwa. W jej ramach na Kampusie Centralnym UW pojawiają się specjalne busy, w których można oddać krew. W 2014 roku region mazowiecki zebrał 233 litry krwi, dzięki której uratowano wiele ludzkich istnień.

Sekcja Charytatywna organizuje liczne zbiórki dla najbardziej potrzebujących. W ramach projektu Wielka Paka dla Dzieciaka, co roku na wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego, pojawiają się pudełka, do których studenci wkładają prezenty dla dzieci z domów dziecka. Dary zbierane są również w ramach inicjatywy Paka dla Zwierzaka, która wspiera schroniska dla zwierząt. W Sekcji Charytatywnej działa także projekt Złap Przyjaciela, którego celem jest szerzenie idei adopcji, edukowanie w zakresie opieki nad zwierzętami oraz promowanie organizacji zajmujących się pomocą zwierzętom.

NZS UW podejmuje także inicjatywy w zakresie upowszechniania wiedzy o pierwszej pomocy. Stowarzyszenie realizuje projekt Pierwsza Pomoc NZS UW, który ma na celu uświadamianie ludziom, jak należy zachowywać się w sytuacjach kryzysowych. Projekt został zainicjowany w 2011 roku. Do tej pory odbyło się kilkadziesiąt szkoleń i innych wydarzeń przekazujących niezbędne informacje w tym zakresie.

W 2018 roku zapoczątkowano tradycję świątecznej zbiórki prezentów dla dzieci z domów dziecka pod nazwą Elfiada.

23 kwietnia 2019 r. odbył się koncert „Budzimy Jazzem”, zorganizowany przez NZS UW ku czci Krzysztofa Komedy, połączony ze zbiórką funduszy na rzecz fundacji „Akogo?” Ewy Błaszczyk. W ramach szeroko zakrojonej akcji odbyło się również spotkanie z założycielką fundacji, a członkowie NZS-u odwiedzili klinikę „Budzik”. Zorganizowano także pokaz filmów z muzyką jazzmana. Koncert „Budzimy jazzem” otrzymał nagrodę dla najlepszego projektu w kategorii Duża Organizacja Uczelniana w konkursie ,,Rozdajemy Wam Cash”, organizowanym przez Zarząd Krajowy NZS i PwC.

NZS UW był także organizatorem koncertu charytatywnego „Rak off! - Tylko dobre ro(c)kowania”, który z powodu wybuchu pandemii COVID-19 ostatecznie musiał odbyć się online. Wystąpili Igor Herbut, Bovska, Mikromusic Acoustic Trio oraz Mery Spolsky.

Działalność kulturalna 
Niezależne Zrzeszenie Studentów UW animuje życie kulturalne na uczelni, zapraszając gości ze świata szeroko pojętej kultury: artystów, podróżników, dziennikarzy, influencerów itd. Ze studentami spotykali się m.in. Andrzej Wajda, aktorzy i reżyser filmu Kamienie na Szaniec, Anna Gacek, Zeus, Tomasz Bagiński, Robert Mazurek, Arlena Witt, dr Helena Pyz – lekarka prowadząca ośrodek dla trędowatych w Indiach, Muniek Staszczyk, czy też Robert Makłowicz.

Atrakcyjną propozycją dla wielbicieli literatury fantastycznej jest projekt Fantastyczni NZS UW. W jego ramach studenci gościli już wielu twórców literatury fantastycznej – Jacka Komudę, Rafała Ziemkiewicza, Maję Kossakowską czy Tomasza Kołodziejczaka. Jednym z wydarzeń była premiera serialu „Gra o Tron” realizowana we współpracy z kanałem HBO.

Jako że terenem działania NZS UW jest Warszawa, organizacja od 2011 roku tworzy projekt Varsaviada. Jego założeniem jest szerzenie wiedzy o kulturze i historii stolicy Polski. Istotą projektu są spacery po nieznanych zakątkach Warszawy, warsztaty z gwary warszawskiej czy pokazy filmów związanych z miastem.

Inne spotkania tematyczne, organizowane przez NZS UW, dotyczyły zagadnień socrealizmu, utraconych dzieł sztuki, slow fashion, podróży, czy rozwoju kariery.

Inicjatywą nakierowaną na promocję sztuki performance’u jest Dzień Performatywny. W jednym dniu w roku akademickim, na Kampusie Centralnym UW, członkowie NZS organizują pokazy artystyczne oraz animacje. Zachęcają tym samym wszystkich studentów, którzy mają akurat przerwę, do aktywnego uczestnictwa w zabawach.

Organizacja realizowała także przez pewien czas projekt Teatr 204, w ramach którego wystawiano sztuki dla dzieci z domów dziecka. Teatr pracował na własnych scenariuszach i miał w swoim gronie zarówno aktorów, jak i scenarzystów, muzyków czy scenografów. Teatr 204 podejmował też stałą współpracę z profesjonalnymi placówkami kulturalnymi.

Sztandarowym projektem Stowarzyszenia jest Prawie Kino. Jego ideą jest promowanie legalnej kultury i kinematografii wśród studentów. Raz w miesiącu odbywają się darmowe pokazy filmowe, które swoją obecnością uświetniają polscy aktorzy, reżyserzy i filmoznawcy, tacy jak Janusz Gajos, Maciej Stuhr, Cezary Pazura, Emilian Kamiński, Krzysztof Tyniec czy Bartłomiej Topa, Marcin Dorociński, Andrzej Seweryn, Wojciech Smarzowski, Janusz Majewski, czy Michał Oleszczyk.

Bliźniaczym projektem jest Prawie Kino Muzyczne, które zajmuje się w szczególności pokazami filmów muzycznych lub tych, które otrzymały Oscara za oprawę muzyczną. W ramach projektu zorganizowano także spotkanie z Musicalem „Metro”.

NZS UW zajmuje się organizowaniem inicjatyw kulturalno-edukacyjnych w postaci warsztatów z rysunku i innych technik artystycznych, warsztatów dziennikarskich lub też Dni Teatru. W ramach cyklu #wyższypoziomkultury NZS UW organizował spotkania o teatrze m.in. z Michałem Żebrowskim i Eugeniuszem Korinem. Jednym z największych wydarzeń tematycznych było zorganizowane w 2017 roku spotkanie z Radkiem Kotarskim, dotyczące metod efektywnej nauki.

W Sekcji Kultury i Sztuki NZS UW działają również Dyskusyjny Klub Filmowy, Dyskusyjny Klub Książki i projekt „Podróżnicy”, w ramach którego członkowie NZS dzielą się swoimi doświadczeniami z zagranicznych wycieczek, a także organizowane są spotkania ze znanymi podróżnikami.

Działalność na rzecz rozwoju kultury dialogu w przestrzeni publicznej 
NZS UW podejmuje także działania nastawione na kształtowanie opinii publicznej poprzez np. organizowanie debat. Gośćmi sekcji debat były takie osoby jak Viktor Orbán, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Zbigniew Jagiełło, Andrzej Duda, Ryszard Kalisz, Rafał Ziemkiewicz, gen. Marek Dukaczewski, Sławomir Cenckiewicz, Piotr Semka i Krzysztof Bosak.

W ramach działalności debatowej zorganizowano też spotkanie z Tonym Abbottem, byłym premierem Australii.

Studenci zapraszają także dawnych działaczy organizacji w ramach projektu „Alumni NZS”. Podczas spotkań goście wspominają swoją działalność w organizacji, opowiadają o tym, jak zmieniła ona ich życie i wpłynęła na dalszy rozwój. W związku z projektem na Uniwersytecie Warszawskim pojawili się m.in. Krzysztof Kwiatkowski, Joanna Kluzik-Rostkowska, Grzegorz Schetyna, Jarosław Gowin, Igor Janke, Paweł Lisicki oraz Jarosław Gugała.

W NZS UW działa Projekt Dyplomacja w ramach którego studenci mogą odwiedzać ambasady innych krajów, do tej pory były to wizyty m.in. w ambasadzie Chin, Rosji i Nuncjaturze Apostolskiej. Projekt zajmuje się także organizowaniem spotkań z byłymi i obecnymi ambasadorami, wśród zaproszonych znaleźli się m.in. Stephen Mull, Maria Anders, czy Witold Waszczykowski.

Przez pewien czas w Sekcji Debat NZS UW działał również projekt „W samo popołudnie”, którego celem było organizowanie debat dot. tematów aktualnych w przestrzeni publicznej. Były to dyskusje związane m.in. z kwestią Brexitu, kryzysu migracyjnego, stanu polskiej armii, czy też wyborów prezydenckich w USA w 2016 roku.

Przed wyborami do europarlamentu w 2019 roku NZS UW zorganizował Wielką Debatę Europejską, w której uczestniczyli m.in. Krzysztof Bosak, Jacek Saryusz-Wolski, Robert Gwiazdowski i Tomasz Rzymkowski. Przed wyborami do parlamentu w tym samym roku odbyła się Wielka Debata Parlamentarna z udziałem przedstawicieli wszystkich ugrupowań politycznych startujących w wyborach.

Działalność społeczna 
Od września 2014 roku NZS UW realizuje inicjatywę „Żłobki na Uczelnie”, na bazie której w grudniu 2014 roku powstał program rządowy „Maluch na uczelni”. Studenci, na spotkaniach z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Leną Kolarską-Bobińską, przedstawili praktyczne rozwiązania, dzięki którym młodzi, studiujący rodzice nie musieliby już rezygnować z zajęć i – w razie potrzeby – mogliby powierzyć swoje pociechy wykwalifikowanym opiekunom. Szefowie resortów przyjęli pozytywnie pomysł NZS UW. W ramach projektu „Maluch na uczelni” szkoły wyższe otrzymają 10 mln złotych na zakładanie żłobków.

Organizacja miała również swój wkład w nowelizację ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. W lipcu 2014 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące zmian, w których NZS UW wziął udział. Po zakończeniu konsultacji, 15 grudnia 2014 r., Prezydent RP podpisał projekt nowelizacji, w której znalazły się 4 z 6 proponowanych przez NZS UW poprawek.

W marcu 2014 r. studenci z NZS UW zorganizowali na terenie Kampusu Centralnego zbiórkę podpisów pod listem solidarności ze studentami z Ukrainy w związku z działaniami reżimu Wiktora Janukowycza. Pod listem podpisało się ponad tysiąc studentów. Został on następnie przekazany ukraińskim studentom.

Niezależne Zrzeszenie Studentów UW zabiera także głos w sprawach ważnych dla opinii publicznej. W 2013 roku studenci stanęli w obronie ks. Franciszka Longshamp de Berier, wydali oświadczenia ws. pochówku gen. Jaruzelskiego na Powązkach czy zaniedbań przy liczeniu głosów w wyborach samorządowych w 2014 roku.

W 2015 roku NZS przeprowadził kampanię społeczno-informacyjną “Wyzysk do kosza”, której celem było popularyzowanie kwestii praw pracowniczych wśród studentów, a także przeciwdziałanie bezrobociu. Efektem akcji było wydanie broszury informacyjnej i infografik oraz zorganizowanie szeregu wykładów i spotkań konsultacyjnych.

NZS UW organizował również projekt „Zróbmy to w Warszawie”.

Członkowie NZS UW mieli swój udział w pracach nad reformą szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina.

Jedno z wydarzeń organizowanych przez NZS UW pojawiło się nawet w filmie dokumentalnym „Można panikować” w reżyserii Johnatana L. Ramseya.

W roku akademickim 2019/20 zorganizowano spotkania dot. pandemii w kontekście utrzymania higieny zdrowia psychicznego w czasie lockdownu czy kwestii energetycznych w obliczu kryzysu wywołanego pandemią. W tym samym roku NZS UW po raz pierwszy przygotował wydarzenie w pełni tłumaczone na język migowy, a także nawiązał współpracę z Fundacją Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Przewodniczący NZS UW (od 2008 roku) 
 03.2008 – 11.2009: Marcin Mitzner
 11.2009 – 05.2010: Wioletta Kulińska
 05.2010 – 05.2011: Agnieszka Kowalska
 05.2011 – 05.2012: Tomasz Gontarz
 05.2012 – 05.2013: Paweł Szabłowski
 05.2013 – 03.2014: Wojciech Biesiacki
 03.2014 – 05.2015: Monika Sobczak
 05.2015 – 05.2016: Tomasz Leś
 05.2016 – 05.2017: Sylwia Wasiłek
 05.2017 – 05.2018: Piotr Mazur
 05.2018 – 05.2019: Joanna Haberek
 05.2019 – 07.2020: Elżbieta Pawelec
 07.2020 - 05.2021: Paweł Orzechowski
 05.2021 - 05.2022: Martyna Florczak
 od 05.2022: Olga Niedorys

Aktualny skład Zarządu NZS UW 
Kadencja od 21 maja 2022 roku:

 Olga Niedorys - Przewodnicząca Zarządu
 Krzysztof Nowakowski - Wiceprzewodniczący ds. Finansowych
 Bartosz Chmielewski - Sekretarz
 Radosław Małecki - Członek Zarządu ds. Partnerów
 Monika Kędrzyńska- Członkini Zarządu ds. HR
 Mateusz Nesterowicz - Członek Zarządu ds. PR
 Martyna Zdanuczyk - Członkini Zarządu ds. Projektów

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa Niezależnego Zrzeszenia Studentów UW

Przypisy 

 
Stowarzyszenia w Warszawie
Organizacje studenckie w Polsce
Organizacje opozycyjne w PRL